The Wild Bunch désigne :

Histoire
 Wild Bunch, groupe de hors-la-loi aussi connu sous le nom de gang Doolin-Dalton.
 Wild Bunch, nom de la bande à laquelle appartenait Butch Cassidy.

Cinéma
 La Horde sauvage (The Wild Bunch), film réalisé par Sam Peckinpah et sorti en 1969.
 Wild Bunch (société), distributeur international de films.
 The Wild Bunch ou La Horde sauvage, le nom d'un groupe de gangsters que doit combattre Henry Fonda pour entrer dans la légende dans le film Mon nom est Personne (1973) de Tonino Valerii.

Musique
 The Wild Bunch, un collectif musical de rap de Bristol du début des années 1990, composé des membres de Massive Attack.